Kościół Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (Piaski Nowe) ul. Nowosądecka 41
 Kościół Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (Skotniki) ul. Skotnicka 139a